B57 ou B-57 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 bombe thermonucléaire B57, une arme nucléaire tactique utilisée par les États-Unis durant la guerre froide ;
 Martin B-57, un bombardier tactique américain.

Médecine 
 Maladie de Chagas, d'après la Classification internationale des maladies.

Route 
  Bundesstraße 57, une route fédérale allemande reliant Clèves à Aix-la-Chapelle.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres